Adrian Smith (ur. 1936) – amerykański koszykarz
 Adrian Smith (ur. 1944) – amerykański architekt
 Adrian Smith (ur. 1957) – angielski muzyk rockowy
 Adrian M. Smith (ur. 1970) – amerykański polityk